De Rally van Turkije 2008, formeel 9th Rally of Turkey, was de 9e editie van de Rally van Turkije en de achtste ronde van het wereldkampioenschap rally in 2008. Het was de 447e rally in het wereldkampioenschap rally die georganiseerd wordt door de Fédération Internationale de l'Automobile (FIA). De start en finish was in Kemer.

Programma

Resultaten

Statistieken

Klassementsproeven

Kampioenschap standen

Rijders

Constructeurs 

 Noot: Enkel de top 5-posities worden in beide standen weergegeven.

Externe links 
  Onofficiële resultaten op juwra.com
  Onofficiële resultaten op ewrc-results.com

Tur
Rally van Turkije
Sport in Antalya